Babbitt kan syfta på:

 Babbitt (efternamn) – ett engelskt efternamn samt personer med namnet
 Babbitt (roman) – roman från 1922 av amerikanske författaren Sinclair Lewis
 George F. Babbitt – litterär figur i romanen Babbitt
 Babbitts metall – en beteckning på legeringar bestående av tenn